Wolfgang Weinreich ist der Name folgender Personen:

* Wolfgang Weinreich (Fußballspieler) (* 1937), Fußballspieler in der DDR
 Wolfgang Weinreich (Pilot) (* 1937), deutscher Pilot, Fluglehrer und Verbandsfunktionär